Anna Nordqvist (1987-), golfeuse suédoise,
 Björn Nordqvist (1942-), footballeur suédois,
  (1884-1947), zoologiste suédois,
 Hilda Lovisa Nordquist (1881-1935), missionnaire suédoise,
  (1904-1999), historien suédois,
  (1858-1925), hydrographe suédois,
  (1927-2015), cycliste suédois,
 Sven Nordqvist (1946-), auteur et illustrateur suédois.